Lengyelország az olimpiai játékokon először 1924-ben volt jelen, ezt követően valamennyi nyári és téli olimpia résztvevője volt, kivételt csak az 1984-es nyári jelentett, melyet a Szovjetunió nyomására bojkottált.

A lengyel sportolók 2018-ig 306 olimpiai érmet nyertek, legeredményesebb sportáguk az atlétika.

A Lengyel Olimpiai Bizottság 1918-ban alakult meg, a NOB 1919-ben vette fel tagjai közé, elnöke 20110-től Andrzej Kraśnicki.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon